183. Infanterie-Division steht für:

 183. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg von 1916 bis 1918
 183. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1943

Siehe auch:
 183. Division